Kenneth McKellar peut faire référence à :

Kenneth McKellar (1927–2010), ténor ecossais 
Kenneth McKellar, (1869–1957), homme politique américain